zgorzelina (zendra)
 zgorzelina (oparzelina) – choroba drzew

Zobacz też 
 zgorzel